Frank País ist der Name folgender Person:

* Frank País (Decknamen David und Carlos; 1934–1957), kubanischer Revolutionär

Frank País steht für:

 Frank País (Municipio), Municipio in der Provinz Holguín, Kuba
 Aeropuerto Internacional „Frank País“, Flughafen bei Holguín, siehe Flughafen Holguín